Contea di Edwards o Edwards County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Edwards (Illinois)
 Contea di Edwards (Kansas)
 Contea di Edwards (Texas)